Валлес — фамилия. Известные носители:
 Валлес, Адриан (род. 1986) — испанский автогонщик.
 Валлес, Жюль (1832—1885) — французский политический деятель и писатель.